Wladimir Durow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Grigorjewitsch Durow (1909–1972), russischer Zirkuskünstler
 Wladimir Leonidowitsch Durow (1863–1934), russischer Zirkuskünstler